Atlantic puede referirse a:

Geografía 
Canadá:
 Atlantic (Nueva Escocia) 

Estados Unidos:
 Atlantic (Iowa)
 Atlantic (Carolina del Norte)
 Atlantic (Pensilvania)
 Atlantic (Virginia)
 Condado de Atlantic. Nueva Jersey.

Transporte 
 Atlantic AG. Compañía automovilística alemana de  los años 1920.
 Atlantic (ferrocarril). Línea ferroviaria canadiense.
 Atlantic (locomotora). Locomotora de vapor.
 RMS Atlantic, buque de vapor británico para transporte.
 Atlantic (yate). Velero que participó en la Kaiser's Cup en 1905 en la que estableció el récord de menor tiempo para la travesía del Océano Atlántico para un monocasco que retuvo durante casi 100 años.
 Atlantic Airways, línea aérea de las Islas Feroe. 
 Virgin Atlantic, línea aérea británica. 
 Breguet Br.1150 Atlantic, aeronave francesa.
 Atlantic (Metro de Los Ángeles), estación del metro de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Medios audiovisuales 
 Atlantic (canción), del grupo británico Keane.
 Atlantic (película de 1929), de Ewald André Dupont.
 Atlantic Records. Compañía discográfica de Estados Unidos.
 The Atlantic Monthly. Revista cultural editada en Boston y Washington D.C., Estados Unidos.

Varios 
 Atlantic Philanthropies, fundación filantrópica privada de Estados Unidos.
 Fórmula Atlantic, competición de automovilismo de Estados Unidos.
 Atlantic League, competición de béisbol profesional de Estados Unidos.
 The Atlantic (Atlanta), rascacielos de la ciudad estadounidense de Atlanta.
 Atlantic (juguetes), fabricante italiano de juguetes.
 Atlantic (supermercados), cadena de superercados de Grecia.